Der Kanton Amiens-2 ist ein französischer Wahlkreis für die Wahl des Départementrats im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Er umfasst elf Gemeinden im Arrondissement Amiens, sein Bureau centralisateur befindet sich in Amiens.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus elf Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Amiens02